Redfearn ist der Familienname von:
 Jennifer Redfearn (* 1975 oder 1976), US-amerikanische Dokumentarfilmproduzentin und -regisseurin

Sonstiges:
 Redfearn Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika